Соревнования по гимнастике на летних Олимпийских играх 1992 прошли с 26 июля по 8 августа. Спортсмены разыграли пятнадцать комплектов медалей: 14 в спортивной гимнастике и 1 в художественной.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Спортивная гимнастика

Мужчины

Женщины

Художественная гимнастика 

Международные соревнования по гимнастике в Испании